Berthauld
 Berthauld (452-525),  ;
 Pierre Berthauld, (1600-1681), oratorien français ;
 Un abbé Berthauld est l'auteur du Quadrille des Enfants ou Système nouveau de lecture, publié en 1743, in-8, souvent réimprimé.

Berthauld